Ryūkū kan syfta på:
Ryukyuöarna – en ögrupp i Östkinesiska havet i Japan
Kungariket Ryukyu – ett oberoende kungarike som bestod av större delen av Ryukyuöarna i dagens Japan mellan 1400-talet och 1879
Ryūkyū (språk) – en grupp om flera närbesläktade språk i den ryukyu-japanska språkfamiljen

WP:Projekt Japan